Bolesław Jan Ostrowski (1896–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego
 Bolesław Andrzej Ostrowski (1891–1964) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego